Думська вулиця () — назва вулиць у певних населених пунктах.

 Думська вулиця,  Волгоград.
 Думська вулиця, Воронеж.
 Думська вулиця,  Краснодар.
 Думська вулиця, Омськ.
 , Санкт-Петербург.

 , Ніжин.

Див. також 
 Думська
 Думська площа (Київ)
 Думська площа (Одеса)